[Софія]] (, *1 серпня 1987, м. Рієка, Югославія) — хорватський і словенський (за Словенію виступає від сезону 2010/2011 років) біатлоніст, бронзовий призер Зимових Олімпійських ігор 2010 (м. Ванкувер, Канада — за Хорватію), чемпіон світу 2012 року, призер етапів Кубка світу.
 Фак — середній палець, або фак (від англ. fuck) — непристойний жест, що полягає в тому, що середній палець піднімається вгору або вперед, а інші чотири пальці зігнуті.

Див. також 
 ФАК